Sandwiesenbach ist ein Gewässername:

 Sandwiesenbach (Klingbach), rechter Zufluss des Klingbachs in Silz, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sandwiesenbach (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach oder Mittelebrach nach Kleingressingen, Markt Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern